Vaska kan syfta på:

 Vaska –  teknik att utvinna små korn av metall eller malmfragment genom att skölja materialet med vatten, se vaskning
 Vaska –  ett påstått beteende, se vaskning av champagne
 Vaska (Karelska republiken), vattendrag i Ryssland, 
 VASKA – vattenskadesäkert byggande